Донское сельское поселение — муниципальное образование в Орловском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Гундоровский.

География 
Донское сельское поселение находится в юго-западной части Орловского района Ростовской области. Поселение граничит на северо-востоке с землями Каменно-Балковского поселения, на востоке граничит с землями Орловского и Луганского сельского поселения, на юго-востоке - с Островянским сельским поселением, на западе граничит с землями Пролетарского района Ростовской области.

Административный центр - хутор Гундоровский. Общая площадь муниципального образования составляет около 207,6 квадратного километра. Численность населения на 1 января 2017 года составляет 1677 человек. Площадь лесов составляет 818,5 гектара.

Административное устройство 
В состав Донского сельского поселения входят:
 хутор Гундоровский
 хутор Донской
 хутор Ребричанский
 хутор Романовский
 хутор Шалгаков

Главой администрации муниципального образования Донское сельское поселение является Савирский Николай Николаевич.

Экономика 
Площадь сельхозугодий в поселении составляет 18502,0 гектара: площадь пашни - 15314 га, кормовых угодий - 3176,1 га, многолетних насаждений - 12 га.

В Донском сельском поселении функционируют сельскохозяйственные предприятия: СПК «Россия»,  ИП «Яковенко  А. Б.», ИП «Коробов Е. А.».  ООО «Квазар» занимается реализацией в селении продовольственных и  промышленных товаров.

В Донском сельском поселении есть свой фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, средняя общеобразовательная школа. В селении газифицировано 72% зданий.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Орловского района (Ростовская область)